Жандов (женската форма: Жандова) е българско фамилно име. Може да се отнася за някое от следните лица:

 Захари Жандов (1911–1998) – български режисьор и сценарист;
 Иванка Акрабова-Жандова (1911–2008) –  българска археоложка в областта на медиевистиката.

Български фамилни имена